Portage Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Portage Island (Missouri)
 Portage Island (New York)
 Portage Island (Washington)